Велика Србија се може односити на:

 Велика Србија, иредентистичку идеју која има за циљ да уједини све Србе и српске области у једну државу
 Велика Србија, новине које објављује Српска радикална странка
 Велика Србија, предузеће које се бави издавањем књига Војислава Шешеља
 Велика Србија, књигу Светозара Марковића
 Велика Србија, књигу Владимира Ћоровића
 СК Велика Србија, првобитни назив за СК Југославију

Види још 
 Србија (вишезначна одредница)